Abiotique est un adjectif qui signifie « sans présence (ou sans intervention) de la vie ».

Abiotique se retrouve dans les expressions :
 zones terrestres abiotiques, les terres émergées qui, en raison de leurs facteurs climatiques extrêmes, n'hébergent aucune forme de vie (glaciers, et inlandsis, principalement) ;
 origine abiotique, l'origine d'un objet ou d'un événement si elle n'est pas due à des êtres vivants, par exemple,on a longtemps cru à une origine abiotique du pétrole ;
 facteurs abiotiques, en écologie, les facteurs purement physico-chimiques qui agissent sur un écosystème, par opposition aux facteurs biotiques qui sont le fait d'êtres vivants ;
 stress abiotique, un stress résultant de changements purement physico-chimiques de l'environnement (carence en azote, dessication, rayons UV, pression osmotique), par opposition au stress biotique qui est l'action néfaste d'un organisme vivant sur un autre (attaque d'un agent infectieux, par exemple).